

Geografia 
São Félix do Xingu — município do Pará, Brasil
Rio Xingu — rio da Amazônia brasileira
Parque Indígena do Xingu — reserva indígena no norte do Mato Grosso, Brasil
EMB-121 Xingu ou Embraer EMB-121 — avião produzido pela Embraer
Novo Xingu — município do Rio Grande do Sul, Brasil

Línguas 
 as línguas tupi-guaranis xingus (subgrupo V)
 o subramo xingu das línguas pareci-waurá (da família linguística aruaque)

Outros 
Povos do Xingu — povos indígenas que vivem em torno do rio Xingu, Brasil
Xingu (filme) — filme brasileiro de 2012
Xingu (cerveja) — marca brasileira de cerveja

Desambiguações de topônimos